Jimmy Smith (1911–2003) válogatott skót labdarúgó
 Jimmy Smith (1925–2005) amerikai dzsesszorgonista
 Jimmy Smith (1947) válogatott skót labdarúgó
 Jimmy Smith (1969) Super Bowl-győztes amerikai amerikaifutball-játékos
 Jimmy Smith (1987) angol labdarúgó
 Jimmy Smith (1988) Super Bowl-győztes amerikai amerikaifutball-játékos
hasonló
 Jimmy Smits (1955) amerikai színész